Кондуриоти — фамилия.

Известные носители:
 Кондуриоти, Георг (1782 — 1858) — греческий государственный деятель, уроженец острова Идры.
 Кондуриоти, Лазарь